Die Remembrance Stones auf Mallorca sind Erinnerungssteine, die vom Kölner Künstler Gunter Demnig unter dem Namen Remembrance Stones auf der spanischen Insel Mallorca verlegt wurden und werden. Remembrance Stones erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Franquisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Im Gegensatz zu den Stolpersteinen, die Opfern des NS-Regimes gewidmet sind, aus Messing gefertigt wurden und golden glänzen, sind die Remembrance Stones silberfarben. Sie liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnsitz des Opfers.

Die ersten Verlegungen von Remembrance Stones erfolgten am 15. Dezember 2018 in Porreres. Auf Spanisch werden sie auch piedras de la memoria (Erinnerungssteine) genannt.

Verlegte Remembrance Stones

Alaro 
In Alaro wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Algaida 
In Algaida wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Artà 
In Artà wurden vier Remembrance Stones verlegt.

Búger 
In Búger wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Consell 
In Consell wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Costitx 
In Costitx wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Esporles 
In Esporles wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Inca 
In Inca wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Manacor 
In der Gemeinde Manacor wurden acht Remembrance Stones verlegt, fünf in der Stadt Manacor, zwei in Porto Cristo und ein weiterer in Son Negre.

Mancor de la Vall 
In Mancor de la Vall wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Montuïri 
In Montuïri wurden zwei Remembrance Stones verlegt.

Palma de Mallorca 
In Palma de Mallorca wurden elf Remembrance Stones verlegt, davon drei in Palma, jeweils zwei in Barri de la Soledat und El Terreno sowie vier in Molinar Vell.

Pollença 
In Pollença wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Porreres 
In Porreres wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Sant Llorenç des Cardassar 
In Sant Llorenç des Cardassar wurden sechs Remembrance Stones verlegt, vier in Sant Llorenç des Cardassar und zwei in Son Carrió.

Sóller 
In Sóller wurde ein Remembrance Stone verlegt.

Verlegedaten 

 15. Dezember 2018: Porreres
 16. Dezember 2018: Esporles, Inca, Pollença, Sóller
 17. Dezember 2018: Alaró, Algaida, Búger, Consell, Costitx, Mancor, Montuïri
 18. Dezember 2018: Manacor, Palma (Emili Darder, Jaume Garcias Obrador), Porto Cristo, Sant Llorenç, Son Macià, Son Negre
 Im Jahr 2021 wurden 22 Remembrance Stones in Abwesenheit des Künstlers verlegt

Siehe auch 
 Liste der Stolpersteine auf Mallorca

Weblinks 

 Stolpersteine.eu, Demnigs Website
 Verbrechen und Gedenken

Einzelnachweise 

Kultur (Mallorca)
Werk (Gedenken)